Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hernán Gumy che ha battuto in finale Francisco Montana 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Javier Frana (primo turno)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Nuno Marques (secondo turno)
 Assente

 Johan Van Herck (primo turno)
 David Engel (primo turno)
 João Cunha e Silva (semifinali)
 Daniele Musa (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1994